Jónico puede referirse a:
 Mar Jónico, brazo del mar Mediterráneo.
 Arte jónico, tipo de arte griego.
 Dialecto jónico, un dialecto del griego clásico.